Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Ranheim Fotball nelle competizioni ufficiali della stagione 2014.

Stagione
Il Ranheim ha chiuso la stagione al 7º posto in classifica, mentre l'avventura nel Norgesmesterskapet 2014 è terminata al quarto turno, con l'eliminazione per mano del Brann. I calciatori più utilizzati in stagione sono stati Jo Sondre Aas, Gjermund Åsen, Even Barli, Karl Morten Eek ed Are Tronseth, tutti a quota 33 presenze tra campionato e coppa. Aas è stato anche il miglior marcatore stagionale con 13 reti, di cui 7 in campionato e 6 in coppa.

Maglie e sponsor

Rosa

Calciomercato

Sessione invernale (dal 01/01 al 31/03)

Sessione estiva (dal 15/07 al 15/08)

Risultati

1. divisjon

Girone di andata

Girone di ritorno

Norgesmesterskapet

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Note

Collegamenti esterni

2014